Гужо́во — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области. Входит в состав Григоровского сельсовета.

География 
Расположена в 100 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода на южном склоне холма у безымянного ручья, перегороженного в трёх местах плотинами и образует пруды: Верхний (Силикатный), Средний и Нижний. Ручей впадает в реку Палец. На карте Нижегородского уезда 1800 года ручей обозначен следующим образом — Рѣч. Гужевка. У северного склона горы, на которой расположена деревня, протекает река Устамка. Высота над уровнем моря 149 м. Ближайшие населённые пункты: Карабатово в 4,4 км на северо-запад, Никиткино в 4,2 км на запад, Чай-Поселок в 4,1 км на юг. Районный центр Большое Мурашкино находится в 17 километрах. Протяжённость деревни составляет 1,1 км.

История 
Со слов Синевой Капитолины Васильевны, уроженки деревни Гужово:Лет 250—300 назад на земле, которая в настоящее время принадлежит деревне Гужово, было три посёлка: Турабьево, Гужово и Дунилово. Потом они все съехались в одно место, туда, где стоит по сей наша деревня. А названия старых мест сохранились по сей день: Дунилово зовётся Данилковым или Даниловым, а к востоку от Гужово расположены поле и дол на Григоровской стороне, который зовётся Турабьевским, а поле — Турабьево. Если внимательно вслушаться в слово, то в нём открывается два корня и выходит, что древние назвали это место таким словом, потому что там «тура били». Это теперь деревня стоит среди полей, а раньше её окружали леса с могучими деревьями. А теперь от того леса остался небольшой лесок к западу от деревни, что зовётся Лопатой. О названии деревни отец мой рассказывал так: «Люди вместе съехались гужом, один за другим, от того и Гужово». Но ещё я слышала и такое, что жители нашей деревни изготовляли конскую упряжь, то есть занимались шорничеством, изготовляли гужи.

XVI век 
Селище Гужово (Гужево) вместе с селищем Хомутово впервые упоминаются в конце XVI века. Из выписки Нижегородских дозорных книг 1576 года:Да в Закудемском стану написано за Нечаем да за Шестачком за Григорьевыми детьми К(Ш)ишкина селище Гужево да селище Хомутово, а дворов в них нет, пашни перелогом 58 чети в поле, а в дву потом ж, земля добра, сена 10 копен.

XVII век 
В дозорных книгах 1613 года упомянуты деревни с помещичьими и крестьянскими дворами: Турабьево, Данилково и Другое Данилково по реке Палец с мельницей, Резвеево по реке Устамка, а также деревня Гужово «за нижегородцом за служилым литвином за Микитою Остафьевым сыном Рощина в помесье, а в ней во дворе бобыль Левка Павлов, пашни паханой осмина да перелогом и лесом поросло пятьдесят девять чети с осминою в поле, а в дву потом ж, земля добра, сена двадцеть копен».

В 1621 году «деревня, что было селище Гужево да селище Хомутово» по царскому указу переходит иностранцу Христофору Фаленскому и насчитывает уже 18 дворов. Другое Данилково, Данилково и Резвейково переведены в новый тип населённого пункта — сельцо. Упоминается сельцо Сорокино. Деревня Турабьево в неравных долевых частях принадлежит разным помещикам: «за нижегородцом служилым немчином за Фёдором Фёдоровым сыном Толстого Думерстовым в поместье две трети деревни, а треть тое деревни за кокшаскими жилцы за Петром да за Семёном Плотцовыми». Мельница уже оказалась сломанной и заброшенной.

XIX век 
В 1859 году в составе 2 стана «по левую сторону Перевозского торгового тракта до границы Нижегородского уезда с Княгининским» — 48 дворов с численностью 398 человек: 176 мужчин, 222 женщины, а к 1895 году — 454 человека.

Турабьево, Данилково, Другое Данилково и Резвеево уже не существуют.

Деревня входит в состав Палецкой волости Нижегородского уезда, но приписаны были к приходу Церкви Казанской иконы Божией Матери села Григорово Княгининского уезда.

XX век 
По списку населённых мест Нижегородской губернии Нижегородского уезда 1911 года, деревня Гужово (Гужево) Палецкой волости записана на помещицу Ушакову (бывш. Моравскихъ) и насчитывает 103 двора. В 1916 году — 710 человек.

Во время Первой мировой войны была призвана часть мужского населения. После революции 1917 года несколько семей раскулачены, и был организован колхоз. Деревня стала подчиняться Карабатовскому сельсовету, а затем — Григоровскому.

29 июня 1929 года был образован Большемурашкинский район. В апреле 1963 года район был расформирован, деревня передана в подчинение Перевозскому району. 27 января 1965 года Большемурашкинский район был восстановлен на прежней территории.

13 февраля 1931 года был организован колхоз «Новый труд» из первых девяти хозяйств, а уже к осени того же года почти вся деревня вошла в этот колхоз. Его председателем был избран Иван Александрович Федотов.

В Великую Отечественную войну почти всё мужское население деревни ушло на фронт, многие не вернулись.

В конце 1959 года местный колхоз объединили с григоровским, и образовался новый - "Путь к коммунизму".

В 1969 году построено большое кирпичное здание — колхозный клуб, одну половину которого занимал дом культуры, а другую — школа. Тем не менее после упразднения школы в 1970 учебные комнаты опустели; позднее в них был организован медицинский пункт.

Население 

В населённом пункте 92 дома. В основном это дачные дома, жители которых приезжают в деревню на выходные в тёплое время года.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, числится 29 человек.

Инфраструктура 
Подъезд к деревне от автомобильной трассы местного значения 22Н-0619 представляет собой дорогу с твёрдым покрытием. В свою очередь, автомобильная дорога общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22К-0125 в восточном направлении ведёт в административный центр Григорово и далее — в районный центр Большое Мурашкино.

Населённый пункт электрифицирован, имеются таксофон и частный магазин. Здания колхозного клуба и магазина заброшены.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Большемурашкинского района